«Ветреный» ()  — турецкий телесериал. Премьера состоялась 15 марта 2019 года на турецком телеканале ATV. 

Слоган сериала: «История о любви, рождённая из мести...». Более 100 стран приобрели права на показ сериала. Премьера в России состоялась 15 ноября 2021 года на телеканале «Романтичное», а с 8 октября 2022 года сериал стал транслировать телеканал «Домашний».

Сюжет 
События сериала разворачиваются в турецкой провинции Мардин, городе Мидьят вокруг двух могущественных семей города — Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей вырос с мыслью о мести за смерть своих родителей. С детства его бабушка Азизе внушала, что в их смерти виновен Хазар – представитель враждебного клана Шадоглу. Миран не умеет любить и не знает, что такое быть счастливым. Дочь Хазара Рейян выросла доброй и романтичной девушкой, верящей в чудеса и бесконечную любовь. Её очень любят родители, но не признает Насух — глава Шадоглу и дедушка Рейян, всячески придираясь и мучая внучку. Однажды пути молодых людей пересекаются. Миран понимает, как может отомстить Хазару – соблазнит Рейян, женится на ней и разрушит ее жизнь. Но он даже не подозревал, что, попав в ее объятия, сам влюбится в дочь своего врага с первого взгляда. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью, узнать правду о своём прошлом и тем самым остановить многолетнюю вражду между своими семьями.

В ролях

Съёмочная группа 
Продюсер:

 Бану Акдениз

Режиссёры:

 Джем Карджи (1-33)
 Беналь Таири (1-33)
 Барыш Йош (34-43)
 Али Ильхан (44-69)

Оператор

 Али Аслан

Композиторы

 Метин Аригюль
 Эндер Гюндюзлю

Авторы сценария:

 Эда Тезджан (1-12)
 Ферайе Шахин (1-6, 14-55)
 Бершан Тан (7-69)
 Зейнеп Ширин Ялгин (14-69)
 Пелин Гюльчан (7-47)
 Берфу Эргенекон (13)
 Сема Али Эрол (56-58)
 Нильгюн Карай (56-58)
 Джеврие Мумджу (56-58)
 Махир Эрол (56-58)
 Альфан Дикмен (62-64)
 Башак Анигюн (62-64)
Деря Кара (65-69)

Трансляция в Турции

Примечания

Комментарий

Источники

Ссылки 
 Ветреный на сайте Кинотурция.ру
 Акын Акынозю и Эбру Шахин: Страстно влюбленные

Телесериалы по алфавиту
Мелодраматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Телесериалы Турции 2020-х годов
Телесериалы на турецком языке
Программы телеканала ATV (Турция)